Сан Франсиско де Борха има више значења:

 Општина Сан Франсиско де Борха (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско де Борха (Сан Франсиско де Борха, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско де Борха (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику